Cavalo Louco, líder ameríndio da tribo Lakota.
 Crazy Horse (cabaré), cabaré de Paris.
 Crazy Horse (banda), banda de rock dos Estados Unidos.
 Crazy Horse (fuzil), fuzil utilizado pelas Forças Armadas dos EUA.

Desambiguação